Истлавакан има више значења:

 Општина Истлавакан (Колима), општина у савезној држави Колима у Мексику
 Истлавакан (Истлавакан, Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Истлавакан (Веветлан ел Гранде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику